Turniej o Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 2017 – 65. edycja turnieju, który odbył się 27 sierpnia 2017 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Turniej wygrał Tai Woffinden.

Wyniki 
 Ostrów Wielkopolski, 27 sierpnia 2017
 NCD: Przemysław Pawlicki – 66,53 w wyścigu 3
 Sędzia: Krzysztof Meyze

Bieg po biegu
 [67,53] Zengota, Protasiewicz, Sówka, Suchecki
 [67,37] Lebiediew, Brzozowski, Gomólski, Koza
 [66,53] Pawlicki, Łaguta, Hampel, Jeppesen
 [66,69] Woffinden, Kołodziej, Jędrzejak, Buczkowski
 [66,75] Woffinden, Brzozowski, Łaguta, Sówka
 [66,97] Kołodziej, Jeppesen, Protasiewicz, Gomólski
 [67,03] Hampel, Buczkowski, Suchecki, Koza
 [67,15] Pawlicki, Lebiediew, Jędrzejak, Zengota
 [67,97] Jędrzejak, Gomólski, Sówka, Hampel
 [67,84] Pawlicki, Brzozowski, Protasiewicz, Buczkowski
 [66,69] Łaguta, Suchecki, Kołodziej, Lebiediew
 [67,09] Woffinden, Jeppesen, Koza, Zengota
 [67,69] Pawlicki, Kołodziej, Koza, Sówka (w/u)
 [67,56] Woffinden, Hampel, Lebiediew, Protasiewicz
 [68,13] Jędrzejak, Suchecki, Jeppesen, Brzozowski
 [67,00] Łaguta, Buczkowski, Zengota, Gomólski
 [67,68] Lebiediew, Jeppesen, Buczkowski, Sówka
 [67,50] Łaguta, Protasiewicz, Jędrzejak, Koza
 [67,16] Woffinden, Pawlicki, Gomólski, Suchecki (w/u)
 [67,25] Kołodziej, Hampel, Zengota, Brzozowski (w/u)

Półfinał 
 [67,60] Łaguta, Kołodziej, Jędrzejak, Lebiediew

Finał 
 [66,65] Woffinden, Łaguta, Kołodziej, Pawlicki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Turniej o Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 2017

2017
2017 w sporcie żużlowym
2017 w polskim sporcie